Dürbig ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Dürbig (1861–1930), deutscher Richter
 Dürbig & Co., ehemaliges Unternehmen in Leipzig